

Patronyme 

 Benoist de Laumont, famille noble française ;
 Antoine Benoist (1632-1717), sculpteur et peintre français ;
 Antoine Benoist (vers 1721-1770), dessinateur et graveur français
 Alain de Benoist (né en 1943), philosophe et éditorialiste français ;
 Albert de Benoist (1843-1923), député de la Meuse (1901-1906), frère d'Henri et de Jules ;
Aristide Benoist, développeur creatif, indépendant de l’année 2017, 2019 (awwwards);
 Arthur Marie Pauil de Benoist (1844-1929), général de brigade français ;
 Auguste Benoist de La Grandière, médecin français ;
 Chantal Benoist, ex-chanteuse de disco connue sous le nom de Jennifer, femme de Gérard Lanvin ;
 Charles Benoist (1901-1988), homme politique français ;
 Charles Augustin Benoist (1861-1936), journaliste, homme politique et diplomate français ;
 Daniel Benoist (1908-2004) homme politique français ;
 Denis Benoist d'Azy (1796-1880), homme politique et industriel français ;
 Étienne Benoist de La Grandière, ancien maire de Tours ;
 Eugène Benoist (1833-1887), latiniste français ;
 Félix Benoist (1818-1896), dessinateur et graveur français ;
 François Benoist (1794-1878), organiste et compositeur français ;
 Françoise-Albine Benoist (1730-1795), écrivain et dramaturge français ;
 Gabriel Benoist (1891-1964), écrivain français ;
 Grégoire Benoist (1786-1849), militaire français ;
 Guillaume-Philippe Benoist (1725-1770 ou 1800), graveur français ayant vécu à Londres ;
 Jacques Benoist-Méchin (1901-1983), journaliste et écrivain français ;
 Jacques Constant Benoist, (1794-1866), homme politique français ;
 Jean Benoist, anthropologue et médecin québécois ;
 Jean-Marie Benoist (1942-1990), philosophe, écrivain et universitaire français ;
 Jocelyn Benoist (né en 1968), philosophe français ;
 Joseph Roger de Benoist (père), missionnaire, journaliste et historien ;
 Jules de Benoist  (1842-1904), général français, frère d'Albert et d'Henri ;
 Louis Benoist de La Grandière, ancien maire de Tours ;
 Victor Louis de Benoist (1815-1896), homme politique français ;
 Luc Benoist (1893-1980), auteur français de plusieurs livres sur l'art ;
 Marcel Benoist (1895-1983), homme politique français ;
 Marie-Guillemine Benoist (1768-1826), peintre français ;
 Melissa Benoist (1988-), actrice américaine ;
 Olivier de Benoist de Gentissart (né en 1974), humoriste français ;
 Philippe Benoist (1813-1905), peintre, dessinateur et lithographe français ; 
 Pierre-Vincent Benoist, dit « Benoist d’Angers » (1758-1834), banquier français ;
 Raymond Benoist (1881-1970), botaniste et entomologiste français ;
 René Benoist, religieux angevin du  ;
 Robert Benoist, (1895-1944), pilote automobile français;
 Yves Benoist, mathématicien français

Prénom

Toponymes 

 Le Mesnil-Benoist, commune française du Calvados ;
 Plessis-Saint-Benoist, commune française de l'Essonne ;
 Saint-Benoist-sur-Vanne, commune française de l'Aube;
 Saint-Benoist-sur-Mer, commune française de la Vendée.

Voir aussi 

 Prix Marcel Benoist

Patronyme québécois
Patronyme français
Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Prénom masculin